Caspar Lerch ist der Name folgender Personen:

* Caspar II. Lerch (um 1480–1548), deutscher Ritter
 Caspar III. Lerch (1540–1590), deutscher Ritter 
 Caspar IV. Lerch (1575–1642), deutscher Ritter